Cipaku kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cipaku, Purbalingga, by, 
 Cipaku, Majalengka, by, 
 Cipaku, Sumedang, by, 
 Cipaku, Bogor, by, 
 Cipaku, Bandung, by, 
 Kecamatan Cipaku, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar